Ammer ist der Name folgender Tierarten:
 Ammer, Vogel aus der Familie der Ammern

Ammer ist der Name folgender Flüsse:
 Ammer (Ammersee), südlicher Hauptzufluss des Ammersees bei Aidenried, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern
 Ammer (Neckar), linker Zufluss des Neckars in Lustnau, Stadt Tübingen, Landkreis Tübingen, Baden-Württemberg

Ammer ist der Familienname folgender Personen:
 Albert Ammer (1916–1991), deutscher Kameramann
 Andreas Ammer (* 1960), deutscher Autor, Journalist und Hörspielmacher
 Christian Ammer (* 1962), deutscher Forstwissenschaftler
 Dieter Ammer (* 1950), deutscher Manager
 Ernst Ammer (1877–1963), deutscher Unternehmer
 Florian Ammer, Pseudonym von Richard Euringer (1891–1953), deutscher Schriftsteller
 Herbert Ammer (1938–2011), deutscher Fußballspieler
 Hermann Ammer (* vor 1967), deutscher Veterinärmediziner, Pharmakologe, Toxikologe und Hochschullehrer
 Jutta-Regina Ammer (1931–2019), deutsche Fotografin und Malerin
 K. L. Ammer (1879–1959), österreichischer Schriftsteller und Übersetzer, siehe Karl Anton Klammer

 Marco Ammer (* 1976), deutscher Fernsehmoderator, Schauspieler und Synchronsprecher
 Michael Ammer (* 1961), deutscher Eventmanager
 Peter Ammer (* 1964), deutscher evangelischer Kirchenmusiker und Bezirkskantor
 Reinhard Ammer (* 1976), oberösterreichischer Landespolitiker (Die Grünen) 
 Thomas Ammer (* 1937), deutscher Historiker und DDR-Oppositioneller
 Ulrich Ammer (* 1934), deutscher Forstwissenschaftler

Ammer steht für:
 Ammer (Instrumentenbau), deutscher Hersteller von Tasteninstrumenten

Siehe auch:

 Amer
 Ammerbach
 Ammerer
 Amr
 Ammern (Begriffsklärung)